Andrzej Samsonowicz (1922-1944) – porucznik AK
 Arnold Samsonowicz (ur. 1949) – poeta
 Henryk Samsonowicz (1930-2021) – historyk, rektor UW
 Jan Samsonowicz (1944–1983) (1944-1983) – działacz
 Jan Samsonowicz (geolog) (1888-1959) – geolog

Polskie nazwiska